Спи́сок расте́ний, занесённых в Кра́сную кни́гу Респу́блики Дагеста́н — перечень (список), утверждённый в соответствии с Законом Республики Дагестан от 16 мая 2008 года № 22 «О Красной книге Республики Дагестан». Данный перечень растительного мира составлен 1 декабря 2008 года. В него входит также список объектов растительного мира, исключённых из первого издания Красной книги Республики Дагестан. Предыдущий перечень, составленный на основании постановления правительства Республики Дагестан от 6 апреля 1998 г. № 65 «О Красной книге Республики Дагестан», признан утратившим силу.

Категории статуса редкости 
В столбце  указан цифровой код, обозначающий категорию редкости:
 0 — виды (подвиды), по-видимому, исчезнувшие, не обнаруженные в течение ряда лет, но, возможно, уцелевшие в некоторых недоступных местах обитания или в неволе;
 1 — виды (подвиды), находящиеся под угрозой исчезновения, численность которых достигла критического уровня или же места обитания которых претерпели столь коренные изменения, что в ближайшее время, они, очевидно, исчезнут;
 2 — виды (подвиды), численность которых быстро сокращается;
 3 — редкие виды (подвиды), не находящиеся ещё под угрозой вымирания, но встречающиеся в таком небольшом количестве или на таких незначительных территориях, что любая серьёзная опасность может быстро приблизить их к исчезновению;
 4 — неопределённые виды (подвиды) — малоизвестные, недостаточно изученные, возможно, находящиеся под угрозой исчезновения, однако недостаток сведений не позволяет уверенно оценить состояние популяций этих видов и отнести их к одной из первых трёх категорий;
 5 — восстановленные виды (подвиды) — те, численность которых под влиянием принятых ранее мер начала увеличиваться.

Список растений, занесённых в Красную книгу Республики Дагестан

Список растений, исключённых из Красной книги Республики Дагестан

Примечания

Ссылки 
 

Дагестан
Дагестан
Природа Дагестана